Esistono più comuni francesi con questo nome

Drocourt – Passo di Calais
Drocourt – Yvelines